Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 308 dans le monde.

 Route fédérale 308 en Allemagne
 Route 308 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 308 en France
  dans certains départements, en France